Тати́щев — русская фамилия; женская форма Татищева.

Известные носители 
 
 
 Татищев, Афанасий Данилович (1685—1750) — генерал-майор Русской императорской армии; сподвижник Петра Великого.
 Татищев, Борис Алексеевич (1876—1940) — камергер, статский советник, российский дипломат, начальник политической канцелярии Управления иностранных сношений в Правительстве Юга России.
 Татищев, Василий Никитич (1686—1750) — известный русский историк.
 
 Татищев, Григорий Игнатьевич — воевода на Ваге XVII века; дворянин московский.
 Татищев, Даниил Михайлович (1660—до 1736) — воевода, комендант Суздаля из рода Татищевых.
 
 Татищев, Евграф Васильевич (1717—1781) — действительный статский советник из рода Татищевых.
 Тати, Жак (Татищев, Яков) (1907—1982) — французский режиссёр, актёр, сценарист. Внук Д. А. Татищева.
 
 Татищев, Игнатий Петрович (ум. 1604) — русский государственный и военный деятель.
 Татищев, Илья Леонидович (1859—1918) — генерал-адъютант.
 
 
 Татищев, Никита Алексеевич (1879—1948) — русский общественный и государственный деятель, последний губернатор Московской губернии.
 
 Татищев, Пётр Алексеевич (1730—1810) — масон, член новиковского литературного кружка.
 Татищев, Ростислав Евграфович (1742—1820) — статский советник, крупный землевладелец.
 
 
 Татищев, Фёдор Васильевич (1772—1829) — Участник войны 1812 года. Гдовский уездный предводитель дворянства.
 Татищев, Юрий Игнатьевич (ум. 1629) — русский государственный и военный деятель.

См. также 
 Татищев Погост — село в составе сельского поселения Семибратово Ростовского района Ярославской области.

Примечания